Miejscowości w USA:
 Grove City – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Charlotte
 Grove City – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Grove City – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Grove City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer